Jean Abramovici, alias Jean Avran ou Jean Garchoy (actif dans les années 1950), journaliste français ;
Mireille Abramovici (1944-2016), réalisatrice française ;
 Pierre Abramovici (né en 1955), journaliste français.